Nate River, alias Near, ou plus simplement  N, est l'un des personnages principaux du manga Death Note.

Histoire

Dans le manga 
Enfant surdoué, Nate River a été élevé à la Wammy's House, un orphelinat créé par Watari et dont le seul but est de former le successeur de L, considéré comme le meilleur enquêteur du monde.

Très vite, deux enfants, Near et Mello, vont se révéler plus intelligents que les autres. Lorsque Roger, le directeur de l'orphelinat, leur annonce la mort de L (à ce moment-là, Near avait 13 ans, et Mello 15), Mello décide de partir de son côté, les deux garçons s'étant lancés un défi : retrouver en premier Kira et de le tuer. Near, sous le pseudonyme de « N », est plus jeune que Mello et a pour manie de réfléchir avec des jouets d'enfants. Son but est de démasquer et de capturer Kira tout comme son prédécesseur. À la suite du décès de L, les États-Unis créèrent une organisation secrète, quatre ans plus tard, dans le but de capturer Kira nommée la SPK (Special Provision for Kira). Cette organisation secrète compte le FBI, la CIA, et bien évidemment N.

Il découvrira l'identité de Kira qui est en fait Light Yagami et le poussera à se montrer à découvert, avec l'aide de Mello ; même s'ils travaillent indépendamment l'un de l'autre et de façon radicalement différente, c'est en partie grâce à Mello que la capture de Kira a été possible.

Death Note : L change the world
Dans le film « L : Change the World », Near est un orphelin thaï qui a été sauvé par F. En effet, son village natal a été contaminé par un virus mortel, une arme biologique, et l'armée se doit de le détruire. Near est en fait le seul enfant du village n'ayant pas été infecté, grâce à une protéine appelée « mitkine » qui servira donc pour l'antidote. F, juste avant de mourir, le sauve et l'envoie à L. Le nom de Near a été donné par L, signifiant qu'il sera proche de quiconque sera sauvé. Au début, la relation entre L et Near n'était pas la meilleure qui soit, mais au fur et à mesure du temps, ils commencent à se rapprocher. Near s'assoit comme lui, dans un coin d'une chambre quand il est énervé contre L. L l'envoya ensuite à l'orphelinat, ne pouvant plus l'élever car il allait mourir le lendemain à cause du Death Note.

Description

Apparence 
Physiquement, Near ressemble à L, sauf qu'il n'est pas voûté. Il a les mêmes grands yeux noirs (il a en réalité les yeux très bleu mais la dilatation de ses pupilles les rend noirs), ne porte pas de chaussures et a lui aussi l'air un peu bizarre. Il se différencie en revanche de L par ses cheveux blancs légèrement ondulés. Il porte une chemise blanche et un pantalon de la même couleur, trop grands pour lui, ainsi que des chaussettes de couleur blanche.

Personnalité 
N est complètement imperturbable. En apprenant la mort de L à la Wammy's House, quand il avait 13 ans, il ne cille même pas, il continue tranquillement à compléter son puzzle. Il ne panique pas non plus quand plusieurs personnes, dans la même pièce que lui, sont victimes de Kira. Le seul véritable moment où il semble effrayé est dans le tome 12 au moment où Light tente d'écrire son nom sur un bout du Death Note. Il a beaucoup de manies qui font penser à L : L passait son temps à manger des gâteaux, Near tripote constamment une mèche de ses cheveux, ils ont à peu près la même manière de s'asseoir (à la différence que Near ne plie qu'un genou). L empilait des objets, alors que N construit des « monuments » avec des dés. Il s'amuse également tout le temps avec des jouets durant ses déductions, ce qui lui permet parfois d'illustrer son propos. On peut noter que Mello avait également une manie : manger du chocolat, manie que N reprendra quand il deviendra le nouveau L après la mort de Light Yagami. Il suit les mêmes méthodes que L pour résoudre ses enquêtes. Near ressemble à L quand il sourit.

Near a été élevé pour être le successeur de L. Même s'il est resté calme à l'annonce de la mort de ce dernier, il est possible que Near ait été anéanti mais qu'il intériorise. Il a beaucoup de respect pour L. On se doute qu'il en veuille à Light d'avoir pris la place de L en étant Kira. Light salit ainsi la mémoire de L et ruine les ambitions de ses successeurs. Cela expliquerait pourquoi à la fin de l'épisode 37, il apparaît avec un masque représentant L. Soit parce qu'il affirme être son successeur légitime, soit pour venger L. C'est un garçon particulièrement posé et bien élevé dans toutes les situations.

Near a une apparence jeune renforcée par ses jouets. Cette manie contraste avec le comportement de Light lors du dernier épisode quand Matsuda lui tire dessus alors qu'il allait écrire le nom de Nate River dans le Death Note. La scène montre alors un fou à l'âme extrêmement noire et un jeune enfant totalement impassible à son égard...

Takeshi Obata décrit Near (dans Death Note 13) comme quelqu'un de très sournois et si on réfléchit bien, contrairement aux apparences, Near est plus fourbe que Mello qui n'a en fait pas si mauvais fond.

Capacités 
Near est très intelligent, bien que son apparence et son attitude enfantines peuvent amener les autres (comme David Hoope) à remettre en question ses capacités. Il a l'obsession de résoudre des problèmes complexes auxquels il considère l'enquête comme une solution à un casse-tête.  Il est très observateur, ce qu'on peut constater en le voyant résoudre un puzzle qui était presque entièrement blanc. Il est compétent en matière de multitâche et peut surveiller simultanément plusieurs écrans d'ordinateur. Near semble également être ambidextre, jouant des fléchettes avec la main gauche et empilant des dés avec la droite.

On prétend au long de l'histoire qu'il faut que N et Mello soit réunis pour pouvoir égaler L, N étant trop posé alors que M est partisan de l'action. Toutefois, il démasque presque instantanément Kira. De plus, il arrivera à faire douter la cellule d'enquête dans laquelle Light travaille pour se couvrir, et ainsi lui faire recourir au renoncement du droit de possession sur le Death Note.

Mais Near a beau être un génie, il n'en reste pas moins un mineur et n'est pas indépendant. Par exemple, il ne sait pas prendre l'avion tout seul.

Références 

 
Personnage de Death Note
Personnage de fiction anglais
Personnage de fiction thaïlandais